Forkortelsen GT kan stå for flere forskellige ting:
 Grand Tourer – type luksusbil
 Gran Turismo – videospil
 Det Gamle Testamente – del af bibelen
 Guatemala – .gt er Guatemalas topdomæne
 Göteborgs-Tidningen – svensk avis
 Gin & Tonic - drinks